

Гандо́н может означать:

Люди 
 Гандон, Ив (1899—1975) — французский писатель-фантаст.
 Гандон, Пьер (1899—1990) — французский художник-иллюстратор.

Населённые пункты 
 Гандон — деревня и сельская община в Сенегале.

См. также 
 Гэндон, Джеймс — ирландский архитектор.
 Гэндэн
 Грандон
 Гондон